Francisco Vázquez (pisac), špa. pisac iz 16. st.
 Francisco Vázquez de Coronado, špa. istraživač iz 16. st., vodio je ekspediciju na sjever Meksika i jugozapad SAD-a
 Francisco Vázquez (konkvistador), špa. konkvistador iz 16. st., zajedno s Pedrom de Ursuom
 Francisco Vázquez González (1983.), španjolski košarkaš
 Francisco Vázquez Vázquez (1946.), španjolski političar
 Francisco H. Vázquez (1949.), meksički intelektualac

Vidi:
 Paco Vázquez